Thomas Brown peut désigner :
 Thomas Brown (1778-1820), un philosophe écossais ;
 Thomas Brown (1785-1862), un naturaliste et malacologiste britannique ;
 Thomas Brown (1784-1867), un homme politique américain ;
 Thomas Brown (1902-?), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Thomas Brown (1907-1961), un joueur de rugby à XV international anglais.